Девета сезона Светског купа у алпском скијању је почела 4. децембра 1974. у Вал д'Изеру у Француској а завршена је 23. марта 1975. у Вал Гардени у Италији. Победници у укупном поретку су били Густав Тени из Италије и Анемари Мозер-Прел из Аустрије.

По први је одржано такмичење у комбинацији за која се није додељивао посебан кристални глобус а бодови су рачунати за укупни поредак. Такође по први пут је одржано и такмичење у паралелном слалому које је бодовано за поредак у слалому.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 27 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 26 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1974.
Алпско скијање у 1975.